Карло Кристиан Нэш (; 13 сентября 1973, Болтон) — английский футболист, вратарь.

Выступал за «Кристал Пэлас», «Манчестер Сити», «Мидлсбро», «Престон Норт Энд», «Эвертон», «Сток Сити» и «Болтон Уондерерс».

Клубная карьера 

В 1993 году Карло перешёл в расположение «Россендэйл Юнайтед», где провел первые два года профессиональной карьеры. В 1995-м, на один год, вратарь стал игроком клуба «Клитор». В 1996-м Карло подписал контракт с «Кристал Пэлас», игроком которого он являлся на протяжении двух лет. За эти годы он сыграл в 21 матче, а полноценные выступления в качестве первого вратаря команды начались в «Стокпорт Каунти», контракт с которым он подписал в 1998 году. За два года Карло Нэш вышел на поле в 89 матчах, а уже в 2000-м его арендовал «Вулверхэмптон», который так и не смог предоставить футболисту игровое время.

В 2001 году Карло Нэш уже конкретно интересовал манчестерский «Сити», который и выкупил голкипера в том же году. Карло провел в клубе два года, сыграв за это время в 38 матчах. В 2003-м он перешёл в расположение клуба «Мидлсбро», где выступал два года, выйдя за это время на поле в 3 матчах.

В 2005-м «Престон Норд Энд» выкупил голкипера, который выступал в этом клубе полтора года. В промежутке этого времени он провел 82 матча, а его игра заинтересовала английский «Уиган», который взял в аренду Нэша, чтобы посмотреть на него в действии. Выступлений во временном клубе не состоялось, однако это не смутило руководство «Уигана» который выкупил права на голкипера.

В январе 2008-го Нэш перешёл в «Сток Сити», с которым подписал договор аренды. Проведя там полгода, он вернулся в расположение «Уигана», однако ненадолго. Летом 2008 года Карло Нэш подписал контракт на постоянной основе с «Эвертоном», где провел два года, так и не выйдя на поле ни в одном матче. Летом 2010 года Нэш стал игроком «Сток Сити», сыграл 1 матч в Кубке Лиге.

Личная жизнь 

Нэш—увлеченный фотограф-путешественник. В свободное время он основал компанию по изданию книг под названием «Luxury Backpackers». Нэш — набожный христианин и сказал в интервью The Church Times: «Я считаю, что тот факт, что я христианин, помогает мне справляться с разочаровывающими моментами в футболе намного лучше». В феврале 2014 года Нэш был остановлен полицией на шоссе в Норфолке за превышение скорости 140 миль/ч, в два раза разрешенной скорости на шоссе. 4 июля 2014 года Нэш, который уже имел девять баллов в своих правах за предыдущие преступления, был признан виновным, он не явился в суд, направив через своих адвокатов письмо с просьбой передать дело в суд, расположенный ближе к его дому. Судебное заседание было отложено до 15 августа. 4 октября 2014 года было сообщено, что Нэш получил 34-недельный запрет на вождение, который впоследствии был приостановлен до подачи апелляции.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Карло Нэша
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Россендейл Юнайтед»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Норвич Сити»